Fontaine-Notre-Dame kan syfta på:
 Fontaine-Notre-Dame, Aisne
 Fontaine-Notre-Dame, Nord